Мари́-Лор Брюне́ (; 20 ноября 1988, Ланнемезан, Верхние Пиренеи) — титулованная французская биатлонистка, завершившая карьеру в 25 лет, по окончании сезона 2013/2014. Бронзовая призёрка Олимпийских игр 2010 года в преследовании и серебряная призёрка в эстафете, чемпионка мира 2009 года в смешанной эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2008 года в эстафете, чемпион мира 2008 года по летнему биатлону в смешанной эстафете, двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Начала заниматься Биатлоном в 2003 году. Член национальной команды с 2006 года. На юниорском чемпионате мира 2007 года первенствовала в преследовании и эстафете, была третьей в индивидуальной гонке. Через год вновь завоевала на юниорском чемпионате три награды в тех же дисциплинах: в индивидуальной и эстафетной гонках была второй, в преследовании — третьей.

Кубок мира 
 2007—2008 — 33-е место (145 очка)
 2008—2009 — 16-е место (484 очка)
 2009—2010 — 9-е место (689 очка)
 2010—2011 — 13-е место (617 очков)
 2011—2012 — 7-е место (807 очков)
 2012—2013 — 28-е место (307 очков)
 2013—2014 — 33-е место (231 очков)

Статистика выступлений в Кубке мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Награды 
 Офицер ордена «За заслуги» (14 июля 2010 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мари-Лор Брюне

Родившиеся в департаменте Верхние Пиренеи
Биатлонисты Франции
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года